Leptopteris är ett släkte av safsaväxter. Leptopteris ingår i familjen Osmundaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Leptopteris